Quebrada (spanisch: Schlucht) steht für: 

 La Quebrada, Steilküste in Acapulco, Mexiko
 Quebrada de Humahuaca, Argentinien
 Quebrada de las Conchas, auch bekannt als Quebrada de Cafayate, Argentinien
 Quebrada del Condorito, Nationalpark in Argentinien